Володимирівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Володимирівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії;
 Володимирівська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії;